Potentialtrichter steht für:
 zwei- oder dreidimensionale graphische Darstellung des Potentials, siehe Spannungstrichter
 trichterförmige Einrichtung zur Modellierung der Bewegung von Himmelskörpern, siehe Gravitationsfeld